FA WSL 2020-21 var den tiende udgave af FA WSL siden ligaen blev etableret i 2010. FA WSL er den højeste liga indenfor fodbold for kvinder i England. Det var den tredje sæson efter omstruktureringen af de fire højeste niveauer af engelsk fodbold for kvinder.

Fra 2020–21 sæsonen får FA WSL tre pladser til Champions League pr. sæson, sæsonerne før fik de tildelt to pladser.

Hold 
Tolv hold konkurrerer i FA WSL denne sæson. Liverpool rykkede ned efter afslutningen af sidste sæson, medens Aston Villa rykkede op.

Stillingen

Sæsonstatistik

Topscorere

Top assists

Rent mål

Referencer 

FA Women’s Super League
Fodboldsæson 2020-21